Бридкі лебеді:

Бридкі лебеді (1967) — повість братів Стругацьких
Бридкі лебеді (2006) — фільм Костянтина Лопушанського за однойменною повістю братів Стругацьких